Женская сборная Республики Корея по футболу (), также известная как Женская сборная Южной Кореи по футболу — женская футбольная сборная, представляющая Республику Корею на международных футбольных турнирах среди женщин. Официально в ФИФА называется Республика Корея. Является членом Азиатской футбольной конфедерации и Федерации футбола Восточной Азии, вследствие чего соревнуется в Кубках Азии по футболу, Кубках Восточной Азии по футболу и отборочных турнирах к чемпионату мира в зоне АФК.

История 
Впервые сборная появилась в 1990 году и в первом же матче потерпела самое крупное поражение в своей истории со счётом 1:13 от японок. В отличие от мужской сборной, женская не может похвастаться серьёзными достижениями в Азии или на международной арене. Если в первом чемпионате мира кореянки проиграли все три матча сборным Бразилии (0:3), Франции (0:1) и Нигерии (1:7), то в 2015 году кореянки вышли в 1/8 финала со второго места в группе, обыграв Испанию (2:1), сыграв вничью с Коста-Рикой (2:2) и уступив Бразилии (0:2). В 1/8 финала кореянки проиграли Франции со счётом 0:3.

Женская сборная является бронзовым призёром Кубка Азии по футболу 2003 года, дважды бронзовым призёром Азиатских игр (2006 и 2010) и чемпионкой Восточной Азии (2005). Высшее достижение в рейтинге женских сборных ФИФА — 14-е место. Действующим тренером является Колин Белл. Команда также регулярно соревнуется в разных любительских турнирах, в том числе в , на котором в 2017 году она заняла второе место.

История выступлений на международных турнирах

Кубки Азии

Азиатские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Восточной Азии

Форма 
Форма женской сборной Республики Корея — точно такая же, как и у мужской, однако комплект формы может представлять собой различные комбинации футболок, трусов и гетр, в том числе и тех, которые никогда не использовались мужской сборной в официальных матчах.

Примечания

Ссылки 

 

Республика Корея
Футбол в Республике Корея
Сборная Республики Корея по футболу